Mayres kan syfta på:
 Mayres, Ardèche
 Mayres, Puy-de-Dôme